Абасов, Ариф:
 Абасов, Ариф Аким оглы (род. 1937) — азербайджанский учёный-этнограф
 Абасов, Ариф Микаэлович (1945—2009) — советский футболист, общественный и спортивный деятель.